Dionée peut faire référence à :
 Dionée (magazine)
 Dionée (mouche) : plusieurs espèces de diptères de la famille des Tachinidae
 Dionée (plante carnivore)